Ivar Andersson kan syfta på:

 Ivar Anderson (1891-1980), politiker och tidningsredaktör
 Ivar Andersson (läkare) (1860-1945).
 Ivar Andersson (författare) (född 1894), ungdomsförfattare och dramatiker
 Ivar Andersson (konstnär, 1903–1964)
 Ivar Andersson (konstnär, född 1909)
 Iwar Anderson, flera personer
 Iwar Anderson (byggnadsantikvarie) (1904-1985)
 Iwar Anderson (politiker) (1883-1961)